Fulbert ist der Name folgender Personen: 

 Fulbert von Cambrai, Bischof von Cambrai 933 bis 956 
 Fulbert von Chartres (um 950–1028?), Bischof von Chartres
 Fulbert (Kanoniker) (1060–1142), Subdiakon in Paris, Vormund Heloisas
 Fulbert von Laach, Abt des Klosters Laach 1152 bis 1177

Siehe auch:
 Fulbert-Stollen